Снежок: Приключения медвежонка () — компьютерная игра, разработанная компанией Aliasworlds Entertainment и выпущенная 22 декабря 2003 года.

Игровой процесс 

В этой игре Снежок попал в странный мир, населённый забавными, но опасными монстрами. Снежок может бросать снежки монстрам, ударить и катать снежные комы и стоять на них. Если Снежок столкнётся с монстрами, то теряется жизнь. В каждом уровне нужно избавиться от всех монстров. Если игрок не успеет пройти уровень вовремя, придут часы и привидения, а Снежку предстоит убежать от них или же столкнуться. В финале каждой локации встречаются босс, от которого тоже нужно избавиться, и бомбы, из которых можно сделать снежный ком. В лёгкой сложности игроку дают 100 жизней, а боссу четыре, а в нормальной и сложной игроку дают 10 жизней, а боссу шесть. В игре также есть бонусы: приносящие очки, дополнительную жизнь, бег, большие и далёкие снежки и бессмертие.

Оценки и мнения 

В этой игре получает 70 % из 100 % баллов. В PSP Minis получает 8.5 из 10 баллов. В CNET и GameXtazy получает 4 из 5 баллов. В Hrej! получает 7 из 10 баллов. В VictoryGames.pl получает 3 из 5 баллов. В IMG получает 5.75 из 10 баллов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

Компьютерные игры 2003 года
Платформеры
Игры для Windows
Казуальные игры
Компьютерные игры, изданные Alawar Entertainment